Ellerbeck steht für:
 Ellerbeck (Yorkshire), eine Gemeinde in North Yorkshire, England
 ehemalige Gemeinde in Niedersachsen, heute Teil von Bissendorf
 Ellerbeck (Sitcom), eine deutsche Sitcom des ZDF
 Ellerbeck Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Ellerbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Leopold Ellerbeck (1872–1945), deutscher Bauingenieur
 Wanda Ellerbeck (* 1950), kanadische Bildhauerin, Installations- und Performancekünstlerin

Siehe auch:
 Ellerbek (Begriffsklärung)